Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Varvara Lepchenko.

Karolína Plíšková ha vinto il titolo battendo in finale Lepchenko per 6–3, 65–7, 6–2.

Teste di serie

  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (Campionessa)
  Klára Koukalová (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (Quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio all'anca)

  Varvara Lepchenko (finale)
  Kaia Kanepi (quarti di finale)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)

Qualificate

  Nicole Gibbs (quarti di finale)
  Danka Kovinić (secondo turno)

  Mandy Minella (primo turno)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)

Wildcard

  Jang Su-jeong (primo turno)
  Marija Kirilenko (semifinale)

  Han Na-lae (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Kia Korea Open 2014
WTA Tour 2014